

Geografia 
 L'Oie  – comune della Vandea (Francia)
 Le Plessis-Patte-d'Oie  – comune dell'Oise (Francia)
 Saint-André-Goule-d'Oie  – comune della Vandea (Francia)
 Barther Oie  – isola del Mar Baltico appartenente al Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania)
 Greifswalder Oie  – isola del Mar Baltico appartenente al Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania)

Sigle 
 Office International des Epizooties  – antica denominazione dell'Organizzazione mondiale della sanità animale